Alagon kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Islote Alagon, ö,

Spanien 

 Alagón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Alagón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar